«Всеукраинский еврейский конгресс» () — добровольная самодеятельная организация, в которую входят общественные объединения, культурные фонды, которые представляют как столицу, так и регионы страны. Среди них:
 Всеукраинский конгресс иудейских религиозных общин,
 Еврейский фонд Украины,
 Всеукраинская ассоциация организаций «Маккаби»,
 Ассоциация еврейских организаций Украины,
 Бней-Брит и другие.

Впервые зарегистрирована 11 июля 1997 года.

Возглавляют организацию Вадим Рабинович (президент) и Эдуард Долинский — исполнительный директор.

Примечания 

Еврейские объединения
Общественные организации Украины
Евреи на Украине
Еврейские организации Украины